Wit-Russische Major Liga (mannen)
 Wit-Russische Major Liga (vrouwen)